

Орша — місто, районний центр, Вітебська область

Орша — селище міського типу, Калінінський район, Тверська область
 Орша — село, Совєтський район, Марій Ел

Див. також 
 Оршанка
 Оршасола